Le Mesnil-sous-Jumièges  es una población y comuna francesa, en la región de Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Duclair.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Mesnil Jumieges